Ма́рек Чех:
 Чех, Марек (род. 1983) — словацкий футболист, защитник.
 Чех, Марек (род. 1976) — чешский футболист, вратарь.